Grande Moschea Al-Fateh
Grande Moschea di Bursa
Grande moschea di Cordova
Grande moschea di Djenné
Grande Moschea di Gaza
Grande Moschea di Kufa
Grande Moschea di Mahdia
Grande Moschea degli Omayyadi
Grande moschea di Porto-Novo
Grande moschea di Qayrawan
Grande Moschea di Salé
Grande moschea di Tangeri
Grande Moschea di Tirana
Grande Moschea del Venerdì
Grande Moschea di Xi'an